Маргарета (Маргари́та) Эбне́р (также Маргарете Эбне́р, ; ок. ,  — , ) — немецкая монахиня-доминиканка, визионерка, мистическая писательница.

Биография 
Из богатой семьи, получила домашнее классическое образование. В 1306 поступила в монастырь Девы Марии Медингенской неподалёку от Диллингена. После 1312 три года тяжело болела, ещё семь лет была на грани жизни и смерти. В 1332 духовное руководство над ней взял католический священник Генрих фон Нёрдлинген. В письмах к нему, написанных по его настоянию, — первом подобном эпистолярном памятнике на немецком языке — Маргарета рассказывала о своих видениях и беседах с младенцем Христом (он являлся ей именно младенцем). Маргарета переписывалась также с Иоганном Таулером.

Беатификация 
Была беатифицирована папой Иоанном Павлом II 24 февраля 1979.

Образ в искусстве 
Немецкий писатель Эрвин Гвидо Кольбенхайер (1878—1962) написал о жизни Маргареты Эбнер роман «Сердце, врученное Богу» (1938).

Сочинения 
 Margaretha Ebner und Heinrich von Nördlingen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Mystik/ Philipp Strauch, Hrsg. Freiburg; Tübingen 1882 (факс. изд.: Amsterdam, 1966)

Примечания

Литература 
 Schneider R. Die selige Margareta Ebner. Sankt Ottilien: EOS-Verlag, 1985
 Schauber V., Schindler H.M. Heilige und Patrone im Jahreslauf. München: Pattloch, 2001

Ссылки 
 Статья в Церковном биобиблиографическом словаре  

Доминиканские монахини
Католические мистики
Католические блаженные
Канонизированные католические монахини
Женщины XIII века‎
Женщины XIV века‎
Католические монахини Германии‎